Йоханна Конта — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Мэллори Бердетт — не защищала свой титул.

Посев 

  Се Шувэй (Первый раунд)
  Кимико Датэ-Крумм (Четвертьфинал)
  Мисаки Дои (Второй раунд)
  Юлия Глушко (Второй раунд)

<li>  Куруми Нара (Полуфинал)
<li>  Марина Заневская (Четвертьфинал)
<li>  Шэрон Фичмен (Финал)
<li>  Барбора Заглавова-Стрыцова (Полуфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2013